Höllengraben ist ein geographischer Name:

 Höllengraben (Bist), linker Zufluss der Bist bei Differten, Gemeinde Wadgassen, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Höllengraben (Templiner Gewässer), linker Zufluss des Templiner Gewässers im Röddelinsee, Uckermark
 Höllengraben (Wiesbach), rechter Zufluss des Wiesbachs (zur Nahe) in Sprendlingen,  Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Höllengraben (Zusam), rechter Zufluss der Zusam nach Immelstetten, Markt Wald, Landkreis Unterallgäu, Bayern

 Höllengraben (Naturschutzgebiet), ehemaliges Naturschutzgebiet, heute Teil des  Landschaftsschutzgebietes Beeder Bruch bei Beeden, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland

Siehe auch:
 Höllenbach
 Höllgraben